Onawa (Iowa)
 Onawa (Maine)
 Onawa (Namíbia)